Franciaország
Sainte-Radegonde, település Aveyron megyében
Sainte-Radegonde, település Charente-Maritime megyében
Sainte-Radegonde, település Deux-Sèvres megyében
Sainte-Radegonde, település Dordogne megyében
Sainte-Radegonde, település Gers megyében
Sainte-Radegonde, település Gironde megyében
Sainte-Radegonde, település Saône-et-Loire megyében